Graham Island kan syfta på följande platser:

Italien 

 Annat namn för Ferdinandea, sjunken ö,

Kanada 

 Grahamön, British Columbia, 
 Graham Island, Nunavut, ö, 

Robotskapade Kanadaförgreningar